Mafia es un término muy usado tanto en la historia como en diferentes medios. Puede referirse a:

Organizaciones criminales
 Mafia - organización criminal.

Italia
 La Cosa Nostra de Sicilia
 La Camorra de Campania
 La 'Ndrangheta de Calabria
 La Sacra Corona Unita de Apulia

Otros países
Mafia albanesa - Término utilizado para varias organizaciones criminales basadas en Albania.
Mafia estadounidense
Mafia armenia
Black Mafia Family de los Estados Unidos
Mafia búlgara
Mafia irlandesa de los Estados Unidos
Mafia judía y sus distintas conexiones
Mafia mexicana
Mungiki en Kenia
Mafia polaca
Mafia rusa
Mafia serbia
Las Tríadas chinas
La Unione Corse de Córcega (Francia) 
Yakuza en Japón
Mafia española

Entretenimiento
Mafia (videojuego) - videojuego sobre los años 30 o su secuela, Mafia II.
Mafia (juego) - Juego de rol.
Mafia (álbum) - álbum de la Black Label Society.
La maffia, película argentina de Leopoldo Torre Nilsson de 1972, sobre la mafia en la ciudad de Rosario en la década de 1930.
H Mafia - grupo de hip hop de Sevilla.

Geografía 
Isla de Mafia - isla próxima a la costa de Tanzania.